Primera Guerra Civil castellana (1366-1369), guerra entre Pere I de Castella i el seu medi germà Enric 
 Segona Guerra de Successió castellana (1475-1479), guerra entre Joana la Beltraneja i la seva tia Isabel